Osoby o tym nazwisku:
 Alain Savary – francuski polityk i samorządowiec
 Anne Jean Marie René Savary – francuski generał epoki napoleońskiej 
 Gilles Savary – francuski polityk i samorządowiec